O nome Nida foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste:

Tufão Nida (2004) - intenso tufão com intensidade a um furacão de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson que afetou as Filipinas, causando 31 fatalidades e mais de 1,5 milhões de dólares em prejuízos.
Tufão Nida (2009) - mais intenso ciclone tropical em 2009, embora não causasse danos.

Desambiguação